Breach může znamenat:

Příjmení 
 Nicholas Breach – fotograf

Místa 
 Breach (Kent) – vesnice ve Spojeném království
 Breach (West Sussex) – vesnice ve Spojeném království

V umění 
 Průlom (Star Trek: Enterprise), angl. The Breach – díl ze druhé sezóny seriálu Star Trek: Enterprise
 (Breach) – album losangeleské rockové kapely The Wallflowers z roku 2000
 Breach (album) – EP od Shivaree
 Osudové selhání, v angl. Breach – americký šionážní thriller z roku 2007 o Robertu Hanssenovi
 Breach (hudební skupina) – švédská hardcore punková kapela
 Breach (počítačová hra) – počítačová hra z roku 2010 od Atomic Games

Externí odkazy